

Cinema 
 Close up o Close-Up – tipo di inquadratura cinematografica e televisiva
 Close Up  – film del 1990 diretto da Abbas Kiarostami

Editoria 
 Close-Up – rivista cinematografica italiana

Musica 
 Close Up – singolo di Blueface del 2019
 Close-Up – album musicale del 1961 dei The Kingston Trio

Televisione 
 Close Up – programma televisivo statunitense
 Close Up - film per la televisione del 2020 diretto da Alex Kalymnios